Tottenham Hotspur Supporters Sweden (THSS) är den engelska fotbollsklubben Tottenham Hotspur FC:s officiella svenska organ för supportrar till fotbollslaget. Föreningen som grundades 1 juli 2004 ordnar bland annat sammankomster i Sverige för Tottenhamsupportrar och resor till London och matcher på hemmaarenan Tottenham Hotspur Stadium. Bland supporterklubbmedlemmarna märks sportjournalisten Erik Niva, idrottsprofilen Peter Forsberg och f.d. statsministern Stefan Löfven. 

Ständig hedersmedlem nr 0001 sedan starten är och har framlidna Tipsextra- och sportjournalistprofilen Lars-Gunnar Björklund varit.

Externa länkar
 Officiell webbplats

Supporterklubbar i Sverige
Supporterklubbar bildade 2004